Царёв курган — крупнейший из группы могильных насыпей бронзового и раннего железного веков, находившихся на юго-западе российского города, которому он дал название — Курган.

В XVII веке на левом, крутом берегу Тобола был основан русский острог со слободой, получившие название Царёв Курган или Царёво городище от большой насыпи, находившейся либо рядом с ними, либо непосредственно под ними. Среди русских поселенцев, а затем и интеллигенции, устоялась татарская версия происхождения кургана и поселения на этом месте. Была распространена легенда, что в кургане захоронена дочь сибирского хана. Однако письменных или археологических подтверждений пребывания на данном месте татар не найдено. Вскоре после основания острога стало ясно, что крутой и обваливающийся в реку участок берега (в реку сполз минимум один из курганов) плохо подходит для населённого пункта, и на рубеже XVII — В XVIII веков поселение было перенесено на несколько километров ниже по течению, где позже разросся город Курган.

В первой половине XVIII века по приказу губернского чиновника курган было решено вскрыть в поисках его сокровищ. Раскопки, проводившиеся на вершине насыпи, ничего не нашли, но привели к утрате конической формы кургана и на годы оставили большую яму. Позже вершину сравняли и установили на ней беседку. Описание кургана оставили посетившие его учёные Пётр Паллас и Иоганн Фальк. В 1893 году были проведены первые научные раскопки под руководством Акселя Гейкеля. Он вскрыл не главный курган, а 2 небольших соседних. Судя по находкам, курганы были могильниками железного века, сооружёнными на месте захоронений бронзового века. К тому моменту курганы уже многократно вскрывались расхитителями гробниц, поэтому остатки содержимого гейкелевских курганов было перемешано. Предметы двух вышеуказанных эпох датированы XVIII—XVI и VI—V веками до нашей эры; древнейшие принадлежали петровской или алакульской культурам.

В 1959—1960 годах экспедиция Уральского университета под руководством Константина Сальникова совместно с местными организациями провела полные раскопки Царёва кургана. Размеры кургана были определены как 92 метра в диаметре и 5,5 метра высоты. Насыпь окружал ров шириной до 13 метров; прежние исследователи описывали ещё и валы. После вскрытия насыпи бульдозером и скрепером
был обнаружен многослойный бревенчатый настил 34 метров в диаметре, венчающий усыпальницу. Было найдено множество деревянных деталей конструкции могилы, но находки в погребальной камере Сальников назвал жалкими: среди них 132 мелких осколка керамики, бронзовый наконечник стрелы, обломки деревянных инструментов и вещи, которые руководитель раскопок посчитал элементами погребальной колесницы. Исследовав остальные курганы группы, Сальников нашёл один неразграбленный, где кроме истлевшего скелета были найдены 5 сосудов, вислообушный топор, шило и нож-кинжал бронзового века. Последовавшие публикации умершего в 1966 году Сальникова не соответствовали масштабом раскопок: не был издан полноценный отчёт о результатах экспедиции, только несколько коротких статей и упоминания в работах на другие темы.

В течение следующих нескольких лет курганы были полностью уничтожены при строительстве района Энергетики. В 1983 году на месте курганов произошла техногенная катастрофа, когда подтопленная прорывом на теплотрассе часть общежития сползла в Тобол. В 2013 году около пострадавшего здания был открыт культурно-исторический комплекс — парк «Царёво городище».

Примечания

Литература 
 Маслюженко Д. Н., Новиков И. К., Рябинина Е. А. Археологические исследования А. О. Гейкеля у деревни Курганской в 1893 году // В сборнике: Зыряновские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «XII Зыряновские чтения». 2014. С. 11-15.
 Сальников К. В. Царев курган на реке Тоболе // Вопросы археологии Урала. — Свердловск, 1962. — Вып. 2. — С. 38-41.

Ссылки 
 Кайдалов А. И. Царев Курган: раскопанный и забытый.

Курганы России
История Кургана
География Кургана‎
Сибирь бронзового века
Азия железного века
Археологические объекты Курганской области